

События 
 Консулы: Квинт Элий Туберон (плебей) и Павел Фабий Максим (патриций).
 Август заставил Тиберия развестись с Випсанией Агриппиной. Брак Тиберия и Юлии.
 Свадьба Тиберия и Юлии Старшей.
 Римляне основывают на территории германских племён маттиаков город Акве-Маттиаке (совр. Висбаден) и пользуются его целебными источниками.

Средняя Азия
 Междоусобная война князей в Усуни. Гибель наследников.

См. также

Примечание